

Toponyme 
 Boulouris, quartier de la ville de Saint-Raphaël (Var), en France ;
 Gare de Boulouris-sur-Mer,
 Nécropole nationale de Boulouris.

Groupe musical 
 Boulouris, groupe musical suisse.